Suliman est une forme du prénom arabe Soliman.

Prénom 
 Suliman, frère d'Idris I, fondateur des Sulimanides
 Suliman Bashear, 1947-1991, historien arabe israélien, spécialiste des origines de l'Islam.

Nom de famille 
 Ali Suliman, né en 1977, acteur palestinien de nationalité israélienne.

Variantes de translittération 
 Sulaiman
 Suleiman
 Suleman 
 Solomon
 Soleïman 
 Sulaym

Voir aussi 
Sulimanides
Suleiman

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme